Санта-Ана () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Магдалена.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1751 году. Муниципалитет Санта-Ана был выделен в отдельную административную единицу в 1918 году.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, на правом берегу рукава Момпос реки Магдалена, на расстоянии приблизительно 213 километра к юго-юго-западу (SSW) от Санта-Марты, административного центра департамента Магдалена. Абсолютная высота — 25 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Санта-Ана граничит на севере с территориями муниципалитетов Аригуани, Нуэва-Гранада и Плато, на северо-западе — с муниципалитетом Санта-Барбара-де-Пинто, на юго-востоке — с муниципалитетами Сан-Сенон и Пихиньо-дель-Кармен, на юго-западе — с территорией департамента Боливар, на востоке — с территорией департамента Сесар. Площадь муниципалитета составляет 1479 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 25 938 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,8 % от населения Санта-Аны, женщины — соответственно 47,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,4 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,5 %; индейцы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 79,2 %.

Экономика 
Основу экономики Санта-Аны составляет сельскохозяйственное производство.
59,1 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 27,6 % — предприятия сферы обслуживания, 13 % — промышленные предприятия, 0,3 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Магдалена